Wolfgang Heinz - attore e regista austriaco
Wolfgang Heinz - criminologo tedesco